Heinrich Ely ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Ely senior (1821–1886), deutscher Glasmaler
 Heinrich Ely junior (1849–1897), deutscher Glasmaler und Unternehmer